Mistrovství světa v ledním hokeji žen 2015 bylo šestnácté mistrovství světa v ledním hokeji žen. Konalo se ve dnech 28. března - 4. dubna 2015 ve městě Malmö, Švédsko. Ve finále se po šestnácté v řadě utkala Kanada a USA. Spojené státy zvítězily 7 : 5. Finsko pojedenácté v mistrovství světa žen získalo bronzovou medaili.

Skupiny

Skupina A

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

1. divize

Skupina A 
 Termín konání: 12. - 18. dubna 2015
 Místo konání: Rouen, Francie

Skupina B 
 Termín konání: 6. - 12. dubna 2015
 Místo konání: Peking, Čína

2. divize

Skupina A 
 Termín konání: 30. března - 5. dubna 2015
 Místo konání: Dumfries, Spojené království

Skupina B 
 Termín konání: 7. - 3. března 2015
 Místo konání: Jaca, Španělsko

Kvalifikace o 2. divizi 
 Termín konání: 18. - 21. února 2015
 Místo konání: Hongkong

Externí odkazy 
  Oficiální web

Mistrovství světa v ledním hokeji žen
Lední hokej v roce 2015
Turnaje v ledním hokeji ve Švédsku
Turnaje v ledním hokeji v Malmö
Turnaje v ledním hokeji ve Francii
Sport v Rouenu
Lední hokej v Číně
Sportovní události v Číně
Sportovní události v Pekingu
Turnaje v ledním hokeji ve Spojeném království
Lední hokej ve Skotsku
Lední hokej ve Španělsku
Sportovní události ve Španělsku
Sport v Jace
Lední hokej v Hongkongu
Sportovní události v Hongkongu
Kau-lung
Sport v Číně v roce 2015